Roussillon lehetséges jelentései

Földrajzi-történelmi régiók, államok
 Roussillon (tájegység), katalán nyelven Rosselló, földrajzi tájegység Dél-Franciaországban, Okcitánia régióban (egykor Észak-Katalónia része)
 Roussillon grófság, történelmi állam (760–1172)
 Roussillon (tartomány), a Francia Királyság történelmi tartománya (1659–1790)
 Languedoc-Roussillon, egykori közigazgatási régió Franciaországban (2014-ig)
 Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, a franciaországi Okcitánia régió ideiglenes neve (2014–2016) 

Települések
 Roussillon (Isère), település Franciaországban, Isère megyében, Roussillon kanton székhelye
 Roussillon kanton, közigazgatási egység Isère megyében, Vienne kerületben, székhelye Roussillon (Isère)
 Roussillon (Vaucluse), település Franciaországban, Vaucluse megyében
 Roussillon-en-Morvan, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
 Canet-en-Roussillon, város Franciaországban, Pyrénées-Orientales megyében

Események
 roussilloni háború, más neveken pireneusi háború, „a Konvent háborúja”, francia–spanyol háború (1793–1795)

Hasonló
 Rossillon, település Franciaországban, Ain megyében